

Losowanie 
12 zespołów, które zajęły 1., 2. i 3.  miejsce w swoich grupach, zostało podzielonych na dwie grupy po sześć drużyn (połączono grupę A z B oraz C i D). Każda z drużyn rozegra po jednym meczu u siebie i na wyjeździe z drużyną, która znajdowała się w przeciwnej grupie. Po rozegraniu wszystkich spotkań zespoły sklasyfikowane na pierwszych czterech miejscach awansują do ćwierćfinałów.

Zakwalifikowane zespoły

Bibliografia 
 

EHF Liga Mistrzyń 2015/2016